Musica leggera  può riferirsi:io 

 Musica leggera  – musica popolare contemporanea
 Musica leggera  – album di Francesco De Gregori del 1990
 Musica leggera  – album di Pacifico del 2004
 Musica Leggera  – rivista di musica leggera pubblicata dalla Coniglio Editore
Musica leggera (Leichte Muse – titolo alternativo Was eine Frau im Frühling träumt) – film del 1941 diretto da Arthur Maria Rabenalt